Цуна́ми:

 Цунами — длинные волны, порождаемые подводными землетрясениями.
 «Цунами» — четвёртый студийный альбом рок-группы «Ночные снайперы» и одноимённая песня из альбома.
 «Цунами 3D» — триллер режиссёра Кимбла Рендалла.
 Цунами, Сатоси (род. 1961) — японский футболист.
 «Цунами» — песня российской поп-певицы Нюши.